A Logosz (görögül: λόγος) jelentése sokrétű: "alap", "jogalap", "vélemény", "elvárás", "szó", "beszéd", "beszámoló", "ok", "arány" vagy "diskurzus". Az elnevezés utalhat az alábbiakra:

Ige (vallás)
Logosz (retorika): a logikai érvekre alapozó beszéd